1979 Голяма награда на Франция е 29-о за Голямата награда на Франция и осми кръг от сезон 1979 във Формула 1, провежда се на 1 юли 1979 година на пистата Дижон-Преноа, в Дижон, Франция.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструктор

Източници 
 

Голяма награда на Франция